Râul Rica se poate referi la:

 Rica - afluent al Cormoș
 Rica - afluent al Ruscova